ВАЗ-2114 (LADA Samara) — пятидверный хэтчбек Волжского автомобильного завода, рестайлинговая версия ВАЗ-2109, продолжение семейства под условным названием «Самара-2». Модель отличалась от предшественников оригинальным оформлением передней части кузова с новыми фарами, капотом, облицовкой радиатора, бамперами и наличием молдингов.

Представлен публике в 2001 году, серийный выпуск — с апреля 2003 по декабрь 2013 года.

В салоне ВАЗ-2114 была установлена новая панель приборов (т. н. «европанель»), регулируемая рулевая колонка, руль от «десятого» семейства, отопитель новой конструкции, передние стеклоподъёмники. На автомобиль устанавливался восьмиклапанный двигатель объёмом 1,5 литра (ВАЗ-2111) с распределённым впрыском топлива.

Первоначально конструкторы планировали изменить задние фонари и увеличить проем багажника — как у седана ВАЗ-2115, но такие переделки были признаны слишком затратными.

Мелкосерийный выпуск хэтчбека в опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа начался в 2001 году, а на основной конвейер модель переехала в 2003 году.

С 2003 по 2005 год выпускались с моторами 1.5л Euro-2. С 2005 по 2007 год выпускались с моторами 1.6л Euro-2. Так же в этот период плавно перешли с двигателя 21114 на калиновский ВАЗ-11183.

С 2008 на автомобили стали ставить новый блок управления (М73) и экологичность стала выше Euro-3.

С 2011 года заменили блок управления (М74). Экологичность по документам не изменилась, но по факту благодаря переходу на новый блок управления автомобиль стал выполнять требования Euro-4. Из-за нового блока управления заменили педаль газа убрав трос, теперь двигатель полностью управляется электронно что сразу дало кучу проблем на первых партиях авто. К концу 2011 года проблемы были частично решены выпуском новой прошивки I414DE06. В начале 2012 неисправности сумели победить новой прошивкой I414DE07 которая стала финальной и больше обновлений не выпускалось.

C 2007 года на автомобиль устанавливался новый восьмиклапанный двигатель объёмом 1,6 литра (ВАЗ-11183) экологического класса до Euro-3 включительно, модель получает индекс ВАЗ-21144. Были установлены «электродроссель» и «электронная педаль газа» (Е-газ). Выпускался в комплектациях: стандарт и люкс. Отличительные особенности от старого двигателя — катализатор находится не под днищем, а возле двигателя, на двигатель надета пластиковая декоративная крышка, вместо алюминиевого ресивера устанавливается пластиковый. Кроме нового двигателя, автомобиль получил новую переднюю панель (в верхней части нет бардачка, использован более жёсткий материал, что увеличивает прочность, но и увеличивает вероятность возникновения посторонних шумов), новую комбинацию приборов с функцией бортового компьютера (показывает температуру за бортом, напряжение в бортовой сети, текущее время и другие параметры).

В 2008 году произошли небольшие изменения внешнего вида: вместо широких молдингов на двери стали ставить узкие. В 2009 году дочернее предприятие ОАО «АвтоВАЗ» ЗАО «Супер-Авто» модернизировало ВАЗ-2114, а именно — поставило на автомобиль 16-клапанный двигатель объёмом 1,6 литров; мощность у автомобиля стала 89 лошадиных сил. С 16-клапанным двигателем модель автомобиля получил индекс 211440-24. Возросли динамические характеристики автомобиля. Кроме мотора изменили подвеску, коробку передач, сцепление и тормоза. Данная модель комплектовалась 14-дюймовыми колёсами на штампованных дисках.

В 2010 году ЗАО «Супер-Авто» подготовило к выпуску автомобиль с двигателем 21126 16V объёмом 1,6 литров от Lada Priora мощностью 98 л. с. Данная модель получила индекс 211440-26.

«АвтоВАЗ» завершил выпуск автомобилей семейства Lada Samara 24 декабря 2013 года — с конвейера сошёл последний пятидверный хэтчбек ВАЗ-2114 белого цвета.

Галерея

См. также 
 LADA Samara

Примечания

Ссылки